Страшный двор

 Страшный двор — опера в четырёх действиях, написанная композитором Станиславом Монюшко в 1861—1864 гг.
 Страшный двор — польский художественный фильм, снятый в 1936 году режиссёром Леонардом Бучковским.